Le sigle PPAM peut faire référence à :

 Politique de prévention des accidents majeurs, dans le cadre de la directive Seveso ;
 Plantes à parfum, aromatiques et médicinales.